La doña peut désigner :
 , une  paraguayenne diffusée en 2010 ;
 , une  chilienne diffusée en 2011 - 2012 ;
 La doña, une telenovela americano-mexicaine diffusée en 2016 - 2017.